WebAssembly
  (WASM)